Il doppio maschile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Guy Forget e Henri Leconte che hanno battuto in finale Luke Jensen e Scott Melville 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (semifinali)
 John Fitzgerald /  Michael Stich (secondo turno)
 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (secondo turno)

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Kelly Jones /  Rick Leach (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993